Guinevere (personage), personage uit de Arthurlegende
 Guinevere (1994), film uit 1994
 Guinevere (1999), film uit 1999
 Guinnevere (met extra 'n') (1969), een lied van Crosby, Stills & Nash